Horbelev (plaats), plaats in Denemarken
 Horbelev (parochie), parochie in Denemarken